Зимрида () — мужское имя. Известные носители:
 Зимрида — правитель Лахиша (середина XIV века до н. э.)
 Зимрида — правитель Сидона (вторая половина XIV века до н. э.)